Надо́р () — город в Марокко, расположен в Восточной области.

История 
В 1957 году испанцы вывели войска из Северного Марокко и Надор стал частью нового независимого королевства. В 1984 году в Надоре прошли массовые акции протеста, недовольство населения было вызвано экономическим застоем. В 1994 году граница с Алжиром была закрыта, это негативно повлияло на экономику Надора, а также на уровень торговли между двумя странами.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 45 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Примечания

Литература 
 Уткин Г. Н. Надор // Африка: энциклопедический справочник. Т. 2. Л—Я / Гл. ред. А. Громыко. Ред. колл. В. М. Власов, Н. И. Гаврилов и др. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — С. 216. — 671 с. с илл.

Города Марокко